Термье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1897—1989) — французский геолог.
  (1917—2005) — французский учёный-палеонтолог и эволюционист.
 Термье, Пьер Мари (1859—1930) — французский геолог.